Trespass est le mot anglais qui signifie intrusion.

 Trespass est un groupe de rock progressif israélien des années 2000.

 Trespass est le titre d'un album du groupe rock progressif britannique Genesis.

 Trespass (Les Pilleurs) est un film américain réalisé par Walter Hill sorti en 1992.

 Trespass est un film américain réalisé par Joel Schumacher sorti le 22 février 2012.
 Trespass est un court métrage d'animation autrichien sorti en 2012